Гродзицький () — польське прізвище.

Персоналії 
 Павло Ґродзицький — польський архітектор і військовий інженер
 Кшиштоф Ґродзицький — польський шляхтич, військовик, державний діяч Речі Посполитої.
 Антоній Гродзицький — підчаший заторський, зять чернігівського воєводи Петра-Яна Потоцького

Примітки 

Польські прізвища